

Prénom 
Shéhérazade ou Schéhérazade (en persan: شهرزاد , signifiant « de sang noble » en ancien persan et « originaire de la ville » en persan moderne), prénom féminin courant en Iran.

Littérature 
 Shéhérazade, le personnage de la conteuse des Mille et une Nuits.

Cinéma 
 Shéhérazade (), film franco-allemand de Alexandre Volkoff, sorti en 1928.
 Schéhérazade (Song of Scheherazade), film américain de Walter Reisch avec Yvonne De Carlo, sorti en 1947.
 Shéhérazade, film français de Pierre Gaspard-Huit, sorti en 1963.
 Shéhérazade, téléfilm français de Pierre Badel avec Claude Jade, Anicée Alvina, Tsilla Chelton, d'après Supervielle diffusé en 1971.
 Princesse Shéhérazade, dessin animé français créé par Marie-France Brière.
 Shéhérazade, film français de Jean-Bernard Marlin, sorti en 2018.

Musique et ballet 
 Schéhérazade, poème symphonique de Nikolaï Rimski-Korsakov (1888) ; cette œuvre servira en partie au ballet de Michel Fokine créé en 1910 par les Ballets russes de Diaghilev avec Vaslav Nijinski en esclave doré.
 Shéhérazade, œuvre lyrique inachevée de Maurice Ravel dont seule fut composée l'ouverture (1898).
 Shéhérazade, œuvre pour soprano et orchestre de Maurice Ravel sur des poèmes de Tristan Klingsor (1903).
 Shéhérazade, chanteuse turque.

Théâtre 
 Shéhérazade, comédie de Jules Supervielle, 1948.
 Shéhérazade : Les Mille et Une Nuits, comédie musicale de Félix Gray, 2009.

Astronomie 
 (643) Schéhérazade, un astéroïde.
 Shéhérazade, cratère sur Encélade, satellite de Saturne.

Autre 

 Sheherazade (yacht), un superyacht

Prénom perse